2 miejscowości w Polsce:
 Frąca – gajówka w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek
 Frąca – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Smętowo Graniczne